Morada Nova kan syfta på:

Brasilien 

 Morada Nova (kommun), Ceará, 
 Morada Nova (ort), Ceará,